Да́хау () — район в Германии. Центр района — город Дахау. Район входит в землю Бавария. Подчинён административному округу Верхняя Бавария. Занимает площадь 579 км². Население — 138,4 тыс. чел. (2010). Плотность населения — 239 человек/км².
Официальный код района — 09 1 74.

Район подразделяется на 17 общин.

Города и общины 

 Дахау (42 433)
 Карлсфельд (18 269)
 Маркт-Индерсдорф (9371)
 Альтомюнстер (7383)
 Бергкирхен (7191)
 Рёрмос (6271)
 Швабхаузен (6160)
 Петерсхаузен (6128)
 Эрдвег (5573)
 Хебертсхаузен (5354)
 Хаймхаузен (4892)
 Одельцхаузен (4305)
 Фиркирхен (4290)
 Вайкс (3152)
 Хильгертсхаузен-Тандерн (3127)
 Зульцемос (2672)
 Пфаффенхофен (1820)
(30 сентября 2010)

Население 
 района составляет  человек.

Примечания

Внешние ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Верхняя Бавария

Ссылки 

Районы Баварии